Tavşan Adası ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Tavşan Adası (Aydın), Insel in der Provinz Aydın, Türkei
 Tavşan Adası (Çanakkale), Insel der Inselgruppe Karayer Adaları in der Provinz Çanakkale (Provinz), Türkei
 Tavşan Adası (Istanbul), eine der Prinzeninseln in der Provinz Istanbul, Türkei